Па́терсон () — шотландське, англійське та ірландське прізвище.

Клан Патерсон (, ) — клан Мак Патрайг — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.

Персоналії 
 Патерсон (прізвище)

Інше 
 Патерсон (Нью-Джерсі) — місто у штаті Нью-Джерсі, США.
 «Патерсон» () — американський драматичний фільм, знятий Джимом Джармушом у 2016 році.

Див. також 
 Colt Paterson
 Паттерсон